Nombre y apellido japonés. Puede referirse a varias personalidades conocidas.

 Como apellido puede referirse a 
 Atsuo Asami, astrónomo japonés.
 Rin Asami, (1990- ), cantante japonesa miembro de I've Sound desde el año 2010.
 Yuma Asami, una pop idol japonesa, también conocida como Asami Yuma.

 Como nombre puede referirse a:
 Asami Imai, (1977 - ), actriz de voz y cantante japonesa.
 Asami Kanai, (1984 - ), actriz y pianista japonesa.
 Asami Konno (1987- ), locutora, cantante y actriz japonesa. Como cantante formó parte del grupo idol Morning Musume.
 Asami Mizukawa, (1983- ), actriz japonesa.
 Asami Sato, personaje de La leyenda de Korra (2012)
 Asami, cantante japonesa, vocalista de la banda de power metal Lovebites.

 Otros significados:
 Shoko Asami, personaje de Angelic Layer.